Кулико́во () — посёлок в Лахденпохском районе Республики Карелия, административно относится к Хийтольскому сельскому поселению.

Общие сведения 
Расположен на дороге местного значения  («Подъезд к п. Хийтола») (бывшая трасса  («Сортавала»), пущенная в обход посёлка Хийтола). Через посёлок проходит железнодорожная линия Кузнечное — Хийтола, образуя в двух местах пересечения с автодорогой два остановочных пункта: о. п. 165 км () и о. п. 168 км (). Географически населённый пункт расположен недалеко от озёр Хитоланъярви и Вейяланъярви. Является ближайшим остановочным пунктом к Большим скалам.

Население

История 
До 1944 года назывался Кирха-Хийтола, так как церковь, кладбище, школа, то есть сама историческая Кирха-Хийтола находились на месте нынешнего Куликово, а ныне существующая Хийтола состояла из пары построек ж/д станции Хийтола. Во время Северной войны Хийтола/Куликово состоявшая из 67 дворов со всеми душами была пожалована Петром Первым придворному медику Блюментросту. После 1944 г. и до 1998 г. в поселке были расквартированы мотострелковый и артиллерийский полки.

В 1966 году указом президиума ВС РСФСР посёлок Киркко-Хиитола переименован в Куликово, в память о Герое Советского Союза Куликове Иване Николаевиче.

Имеется памятник истории: могила В. С. Барановского, изобретателя и конструктора первых отечественных систем скорострельной артиллерии. Из объектов истории: кладбище финских воинов (1939—1940 гг., 1941—1944 гг.).

Улицы посёлка 
 ул. Банная
 ул. Ленина
 ул. Луговая
 ул. Цветочная
 ул. Центральная

Примечания 

Населённые пункты Лахденпохского района